Il singolare del torneo di tennis WCT Orlando Classic 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Jaime Fillol 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 John Newcombe (campione)
 Stan Smith (semifinale)
 Alex Metreveli (primo turno)
 Dick Stockton (secondo turno)

 Jiří Hřebec (secondo turno)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Ross Case (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WCT Orlando Classic 1974